Сурское

Населённые пункты
 Сурское — посёлок в Днепровском районе Днепропетровской области.
 Сурское — сельский населённый пункт в Антроповском районе Костромской области.
 Сурское — посёлок городского типа в Сурском районе Ульяновской области.

Озёра
 Сурское — озеро в Днепропетровском районе Днепропетровской области.
 Сурское — озеро в Любимском районе Ярославской области.